Найман (також Наймен) — прізвище та топонім.

 Найман Ерік Леонтійович — український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.
 Найман Олександр Якович — український учений. Дослідник історії і культури євреїв України.
 Майкл Лоуренс Наймен — англійський композитор-мінімаліст, музичний критик і теоретик, представник напрямку Мінімалізму.

 Найман — назва села Абрикосівка Кіровського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року.
 Найман — смт у Ноокатському районі Ошської області Киргизстана.
 Найман — хошун префектури Тунляо, КНР.

Див. також 
 Наймани